Гранд-Ривер — топоним ():

Реки 
 Гранд-Ривер (река, впадает в Эри) — река в провинции Онтарио, Канада.
 Гранд-Ривер (нижний приток Миссури) — река в США.
 Гранд-Ривер (верхний приток Миссури) — река в США.
 Гранд-Ривер (Мичиган) — река в штате Мичиган, США.